Corrèze (rivier)
Corrèze (departement), genoemd naar die rivier
Corrèze (gemeente), gemeente in dat departement, ook genoemd naar dezelfde rivier
Kanton Corrèze, voormalig kanton, genoemd naar de gemeente